Litzldorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Litzldorf (Bad Feilnbach), Ortsteil von Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Litzldorf (Gemeinde Uttendorf), Ortschaft der Gemeinde Uttendorf, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Litzldorf (Gemeinde Reißeck), Ortsteil der Gemeinde Reißeck, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Litzldorf (Gemeinde Seeboden), Ortschaft der Gemeinde Seeboden am Millstätter See, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten